Giudecca kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Giudecca, Venedig, ort, Veneto, Provincia di Venezia, 
 La Giudecca, ö, Veneto, Provincia di Venezia, 

Robotskapade Italienförgreningar